Die Biyuan Cup Zhengzhou Women’s Tennis Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Zhengzhou. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 16. bis 22. April 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Zhengzhou Women’s Tennis Open 2018 fand vom 14. bis 15. April 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Zhengzhou